Oodes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Franco Andrea Bonelli 1810. Oodes ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Oodes